Azambuja steht für:

 Azambuja, Kleinstadt im Distrikt Lissabon, Portugal

Azambuja ist der Familienname folgender Personen:

 Diogo de Azambuja (1432–1518), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Jerónimo de Azambuja (1503–1563), portugiesischer römisch-katholischer Theologe, Exeget und Dominikanermönch